El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1955 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 24 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Municipal Auditorium en Kansas City (Misuri).

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de San Francisco, que derrotaron en la final al campeón del año anterior, la Universidad de La Salle.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Región Este-1

Región Este-2

Región Oeste-1

Región Oeste-2

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1955
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA